Tamași, gemeente in Roemenië
Tamási, plaats in Hongarije